New Yorker poate fi:

 The New Yorker, revistă americană înfințată în anul 1925 de Harold Ross
 New Yorker (companie), retailer german de îmbrăcăminte